Haran of Charan: een Mesopotamische stad die in de Hebreeuwse Bijbel voorkomt
 Charan: een zoon van Kaleb
 Charan: een Indiase kaste